Колобов, Леонид:
 Колобов, Леонид Александрович (1907—1993) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1958), Герой Советского Союза.
 Колобов, Леонид Николаевич (1873—1942) — советский актёр, режиссёр. Народный артист Украинской ССР.